Rhétorique, du grec ancien  (, ), à travers le latin , au sens propre « l'art de bien parler ».

Technique 
 Rhétorique grecque, base de toutes les théorisations au Moyen Âge et aux époques moderne et contemporaine ;
 Rhétorique sémitique, forme de composition littéraire propre aux textes bibliques ou coraniques ;
 Rhétorique musicale, étude de la culture et de la pratique musicales aux  en Europe ;
 Rhétorique politique, rhétorique du discours politique ;
 Nouvelle Rhétorique (), discipline introduite par le philosophe Chaïm Perelman.

Titres 

 Rhétorique, ouvrage d’Aristote traitant cette discipline du même nom ;
 Rhétorique à Alexandre, ouvrage de rhétorique longtemps attribué à Aristote ;
 La Rhétorique à Herennius , manuel de rhétorique anonyme d’un auteur romain du
Rhétorique générale (1970), ouvrage du Groupe µ.

Enseignement 
 « Rhétorique » (« rhéto » en argot scolaire, les élèves étant des « rhétoriciens ») désigne une année d'enseignement :
 France : classe de première, longtemps désignée sous le nom de « rhétorique » ;
 Belgique, parfois abrégé rhéto : dernière année de l'école secondaire, appelée aussi sixième (à ne pas confondre avec la sixième française qui est la dernière année de l'enseignement primaire en Belgique) ;
 Québec : sixième année du cours classique ;
 Haïti : l’appellation est toujours en usage.

Autres 
Arts de seconde rhétorique, école poétique française des Grands rhétoriqueurs ( et )
Chambre de rhétorique, lieu de réunion et d'érudition médiéval en Flandre, dans le Brabant, aux Pays-Bas et en Bourgogne ;
Algèbre rhétorique, écriture des mathématiques sans symbole.